Heiltz-le-Hutier ist eine französische Gemeinde im Département Marne in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 10,94 km² und  Einwohner ().

Im Südosten grenzt Heiltz-le-Hutier an das Département Haute-Marne. Die Route nationale 4 begrenzt die Gemeinde im Süden.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Remi
 Wasserturm
 Mehrere Zisternen, Brunnen und ein ehemaliges Waschhaus

Weblinks 

 
Ort in Grand Est